Kirpítxnoie (Krasnodar), poble del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kirpítxnoie (Primórie), poble del territori de Primórie, a Rússia
 Kirpítxnoie (Crimea), poble de la República de Crimea, a Rússia